Наступні програми миттєвого обміну повідомленнями підтримують протокол XMPP.

XMPP-клієнти

Вільні 
 Action Messenger (Ruby) http://trypticon.org/software/actionmessenger/ 
 Bombus (J2ME/MIDP2.0) http://bombus.jrudevels.org/ 
 Bombusmod (J2ME/MIDP2.0) https://web.archive.org/web/20100310193222/http://bombusmod.net.ru/
 BuddySpace (Java) https://web.archive.org/web/20061004021023/http://buddyspace.org/
 cabber (Cross-platform) http://cabber.sourceforge.net/  (Застарів)
 Conversations ({Android) https://github.com/siacs/Conversations 
 Coccinella (Cross-platform) http://coccinella.im/ 
 Exodus (Windows) http://code.google.com/p/exodus/ 
 FireFloo (Windows) http://firefloo.sf.net/
 Freetalk (Linux/Unix) http://www.gnu.org/software/freetalk/ 
 Gabber (Linux/Unix) https://web.archive.org/web/20080515112245/http://gabber.jabberstudio.org/
 Gajim (Cross-platform) http://www.gajim.org/ 
 GOIM (Cross-platform) http://goim.sphene.net/ 
 Gossip (Linux/Unix) https://web.archive.org/web/20060715123515/http://developer.imendio.com/wiki/Gossip
 GreenThumb (Java) https://web.archive.org/web/20080220055230/http://greenthumb.jabberstudio.org/
 IMCom (Cross-platform) https://web.archive.org/web/20080226203221/http://nafai.dyndns.org/
 Importal (Cross-platform) http://importal.org/ 
 Iruka (Cross-platform) http://www.nongnu.org/iruka/  (Застарів)
 jabber.el (Emacs-Lisp) http://emacs-jabber.sourceforge.net/ 
 JabberApplet (Cross-platform) https://web.archive.org/web/20060314181811/http://jabberapplet.jabberstudio.org/
 JabberFoX (Mac OS X) http://jabberfox.sourceforge.net/  (Застарів, останній реліз 2002 року)
 Jabberzilla (Cross-platform) https://web.archive.org/web/20080509074237/http://jabberzilla.jabberstudio.org/
 Jabber WindowGram Client (Cross-platform) https://web.archive.org/web/20090303133721/http://jwgc.blathersource.org/
 Jabbin (Cross-platform) http://www.jabbin.com/ 
 JBother (Java) https://web.archive.org/web/20051103014856/http://www.jbother.org/
 Jeti (Java) http://jeti.sourceforge.net/ 
 Jeti/2 (Java/eComStation/OS/2) https://web.archive.org/web/20081205094845/http://www.ehlertronic.de/jeti2.htm
 JWChat (JavaScript) https://web.archive.org/web/20051028041112/http://jwchat.sourceforge.net/
 mcabber (Cross-platform) http://www.lilotux.net/~mikael/mcabber/  (cabber fork)
 MGTalk (MIDlet) http://mgtalk.sourceforge.net/ 
 moJab (J2ME/MIDP) http://mojab.sf.net/ 
 Psi (Cross-platform) http://psi-im.org/ 
 sjabber (Cross-platform) (Застарів)
 Spark (Cross-platform) http://www.jivesoftware.org/spark/ 
 Tapioca https://web.archive.org/web/20100823061250/http://tapioca-voip.sourceforge.net/wiki/index.php/Tapioca
 Tkabber (Cross-platform) http://tkabber.jabber.ru/ 
 Whisper IM (Java) https://web.archive.org/web/20070617235052/https://whisperim.dev.java.net/
 wija (Java) https://web.archive.org/web/20051124142612/http://www.media-art-online.org/wija/

Безкоштовні 
 Colibry IM (J2ME/MIDP) https://web.archive.org/web/20061104013639/http://violonix.jabber.ru/
 Google Talk (Windows) http://www.google.com/talk/ 
 Gush (Cross-platform) більше не підтримується
 JAJC (Windows) http://jajc.jrudevels.org/ 
 Neos (Windows) http://www.neosmt.com/ 
 Pandion (Windows) https://web.archive.org/web/20060615213817/http://www.pandion.be/
 SkyMessager (Windows)
 Spik (Windows) http://spik.wp.pl 
 TipicIM (Windows) http://www.tipic.com/

Комерційні 
 Akeni Jabber Client (Cross-platform) http://www.akeni.com/ 
 BellSouth Messenger (Windows) (безкоштовний для споживачів інтернет-послуг BellSouth) https://web.archive.org/web/20080820070634/http://messenger.bellsouth.net/
 Chatopus (Palm OS) http://www.chatopus.com/ 
 Chatterbox (Web-JavaScript та Windows) https://web.archive.org/web/20101014100455/http://www.clientside.co.uk/
 Global Relay Messenger (Windows) http://www.globalrelay.com/jabber.aspx 
 imov, у минулому JabberCE (Windows CE/Windows Mobile) https://web.archive.org/web/20070112104643/http://www.movsoftware.com/products/imov/imov.htm
 Jabber Messenger (Windows) https://web.archive.org/web/20100420031337/http://www.jabber.com/
 TipicME (J2ME-PersonalJava) http://www.tipic.com/ 
 TipicWeb (JavaApplet) http://www.tipic.com/ 
 TSIM (Windows) http://triplesoftware.nl/ 
 Vayusphere — XMPP-клієнт для Blackberry (Blackberry/RIM) http://www.vayusphere.com/vayuxmpp.htm  http://www.vayusphere.com 
 Wippien — створює VPN між вами та вашими контактами http://wippien.com

Багатопротокольні клієнти

Вільні 
 Adium (Mac OS X) http://www.adium.im/ 
 AYTTM (Cross-platform) http://ayttm.sourceforge.net/ 
 BitlBee (Cross-platform) http://www.bitlbee.org/ 
 Centericq (Cross-platform) https://web.archive.org/web/20051027021942/http://konst.org.ua/en/centericq/
 Everybuddy (Linux/Unix) https://web.archive.org/web/20070929124956/http://marko.marko.net/eb/ (Застарів)
 Fire (Mac OS X) http://fire.sourceforge.net/ 
 Kopete (Linux/Unix) https://web.archive.org/web/20080526021942/http://kopete.kde.org/
 Miranda IM (Windows) https://web.archive.org/web/20081109022642/http://www.miranda-im.org/
 OpenWengo (Cross-platform) https://web.archive.org/web/20070811205801/http://www.openwengo.org/
 Pidgin (Cross-platform) http://pidgin.im/ 
 SIM (Cross-platform) http://sim-im.org/

Безкоштовні 
 Gizmo5 (Cross-platform) https://web.archive.org/web/20080517071617/http://gizmo5.com/

Комерційні 
 iChat (тільки Mac OS X v10.4 та 10.5) http://www.apple.com/macosx/features/ichat/ 
 neosmt (Windows) http://www.neosmt.com/ 
 Proteus (Mac OS X) http://www.defaultware.com/proteus/ 
 Trillian Pro (Windows) (за допомогою плагіна) http://www.ceruleanstudios.com/

Див. також 
 Миттєві повідомлення
 Протокол XMPP

Посилання 
 Інші клієнти 
 Опис популярних jabber-клієнтів

Клієнти служб миттєвих повідомлень